Der Fed Cup 2002 war die 40. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen.

Weltgruppe

Finale

Spanien – Slowakei

Weblinks 
 Fed Cup 2002

2002
Tennisturnier 2002